Die 6. Etappe der Tour de France 2020 fand am 3. September 2020 statt. Die 191 Kilometer lange Bergetappe startete in Le Teil auf 132 m Höhe und endete am Mont Aigoual auf 1560 Meter Höhe. Die Fahrer absolvierten 3087 Höhenmeter.

Etappensieger wurde Alexei Luzenko (Astana), der sich am letzten klassifizierten Anstieg Col de la Lusette aus einer achtköpfigen Ausreißergruppe absetzen konnte. Es folgten Jesús Herrada (Cofidis) auf 55 Sekunden und Greg Van Avermaet (CCC) auf 2:15 Minuten. Die Gruppe bildete sich kurz nach dem Start nach einem Angriff von Nicolas Roche (Sunweb), der die ersten beiden Bergwertungen gewann und mit der Roten Rückennummer ausgezeichnet wurde. Aus dieser Ausreißergruppe heraus gewann Edvald Boasson Hagen (NTT) den Zwischensprint des Tages. Das erste Verfolgerfeld um den Träger des Gelben Trikots Adam Yates (Mitchelton-Scott) erreichte das Ziel mit knapp drei Minuten Rückstand.

Zeitbonifikationen

Punktewertung

Bergwertungen

Weblinks 
 Letour.fr Offizielle Seite

Einzelnachweise 

Etappe 06
202006
Le Teil
Sportveranstaltung in Auvergne-Rhône-Alpes
Département Gard
Sportveranstaltung in Okzitanien